Чоглокова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  
 Чоглокова, Екатерина Николаевна  (в браке Рославлева; 1748—1794) — фрейлина Русского императорского двора.
 Чоглокова, Мария Симоновна (1723—1756; в девичестве Гендрикова, во втором браке Глебова) — русская обер-гофмейстерина, статс-дама при дворе императрицы Елизаветы Петровны.